Rugg steht für:

 Rugg Peak, Berg im Grahamland, Antarktika
Caspar Rugg († 1509), Schweizer Kaufmann und Bürgermeister
 Charlie Rugg (* 1990), US-amerikanischer Fußballspieler
 Andrew Rugg-Gunn (1884–1972), britischer Augenchirurg